Le   d'armée,  ou XIX corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne 
  d'armée (Empire allemand)
  d'armée (Wehrmacht)
  d'armée de montagne (Wehrmacht)

États-Unis 
  d'armée (États-Unis)

France 
  d'armée, corps de l'Armée française lors de la guerre franco-allemande de 1870 ;
  d'armée (France), corps de l'armée française. Créé par décret du JO du 30 septembre 1873.

Italie 
  corps d'armée, du Regio esercito

Homonymie d'unités militaires